Lakonija je jedna od grčkih prefektura, dio periferije Peloponez.

Općine i zajednice 

Lakonija